Itatibensi – abitanti di Itatiba do Sul
Itatibensi – abitanti di Itatiba